Isli Hidi (Tirana, 15 de outubro de 1980), é um futebolista albanês que atua como goleiro. Atualmente, joga no Erzeni. Atuou em 14 partidas pela seleção Albanesa de 2005 à 2011.

Carreira em clubes 

Ele começou sua carreira no clube de sua cidade natal, Tirana em 1998. Depois de algumas aparições ele foi emprestado para o Bylis Ballsh da Albânia. Depois de fazer várias grandes aparições ele retornou ao KF Tirana. Em Agosto de 2007 ele assinou um contrato com o time ucraniano Kryvbas Kryvyi Rih. Em 2008 ele foi morar no Chipre para jogar no Alki Larnaca. Depois de uma temporada, Hidi retornou ao Kryvbas Kryvyi Rih, assinando um contrato de três anos por cerca de um milhão de dólares por temporada.  

Aos 41 anos, seu último clube foi o KF Erzeni, da primeira divisão albanesa. Passou a maior parte da carreira jogando em seu país natal, além de passagens em clubes tradicionais do Chipre e da Ucrânia.

Seleção nacional 

Hidi fez sua estreia pela seleção de futebol da Albânia contra a Polônia, em 29 de Maio de 2005. Ele foi convocado pelo técnico alemão Hans-Peter Briegel, que ficou impressionado com o desempenho de Hidi no Campeonato Albanês de Futebol, na época defendendo o KF Tirana. Hidi foi escalado entre os onze principais na partida de estreia e levou um gol no primeiro minuto de jogo pela seleção. A segunda partida dele foi contra o a Seleção Azeri de Futebol no dia 17 de Agosto de 2005 no Qemal Stafa Stadium em frente a 7.300 torcedores. Hidi, mais uma vez levou um gol no começo do jogo, aos 2 minutos. No entanto, a Albânia virou o jogo, ganhando por 2-1, com gols de Alban Bushi e Lorik Cana.

Sua última convocação pela seleção foi em 15 de Novembro de 2011, num amistoso contra a Macedônia do Norte. No total, foram 17 partidas pela seleção, com 13 gols sofridos.

 Polônia
 Azerbaijão

Naturais de Tirana
Hidi, Isli
Hidi, Isli
Hidi, Isli
Hidi, Isli
Hidi, Isli